Totoral bezeichnet:

Totoral, Ort im Departamento Oruro, Bolivien
Totoral (Irupana), Ort im Municipio Irupana, Bolivien
Cerro Totoral, Berg im Departamento Tupungato, Argentinien
Cerro Totoral, Berg im Departamento Santa Cruz, Bolivien
Cerro Totoral, Berg in der Región de Atacama, Chile
Cerro Totoral, Berg in der Provincia del Guayas, Ecuador
Cerro Totoral, Berg im Departamento de Lima, Peru
Departamento Totoral, Verwaltungseinheit der Provinz Córdoba, Argentinien
Villa del Totoral, Ort in Argentinien
El Totoral, Ort in Chile
Totoral del Sauce, Ort in Uruguay